Дже́ффріс або Дже́ффріз () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Гарольд Джеффріс (; 1891–1989) — англійський геофізик, метеоролог, астроном, математик і статистик, член Лондонського королівського товариства (1925).
 Джеред Джеффріс (, 1981) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Джон Джеффріс (; 1744–1819) — американський лікар, піонер повітроплавання та наукових досліджень атмосфери.
 Кріс Джеффріс (; 1980) — американський баскетболіст, форвард.
 Тоні Джеффріс (; 1985) — британський боксер, олімпійський медаліст (2008).

Див. також 
 Джеффрі